Robert ou Bob Halloran sont des noms pouvant désigner:

 (né en 1934), commentateur sportif américain de la CBS
, commentateur sportif américain de la ABC
Robert Halloran, nageur olympique canadien

Voir aussi
 (1888-1974), homme politique australien de la Nouvelle-Galles du Sud

Halloran, Robert